Papinsalo kan syfta på följande platser:

Finland 

 Papinsalo (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Papinsalo (ö i Norra Savolax), Kuopio, 

Robotskapade Finlandförgreningar